Loudermilk (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie
 John D. Loudermilk - Amerikaans zanger en songwriter